Antidotarium, auch Antidotar, steht für:
 eine Rezeptsammlung mit Gegenmitteln (Antidoten) zu Krankheiten, Vorläufer des Arzneibuchs

namentlich:
 Antidotarium magnum
 Antidotarium Nicolaï
 Antidotar, ein Werk des Arztes Christian von Prachatitz